Calcutta kan syfta på följande platser:

Indien 

 Calcutta (delstatshuvudstad), Västbengalen, Kolkata,

USA 

 Calcutta (ort), Ohio, Columbiana County, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar